Такуя Кимура: Кимура, Такуя (актёр) (род. 1972) — японский актёр.
 Кимура, Такуя (бейсболист) (1972—2010) — японский бейсболист.